Кирхенштейн — фамилия. Известные носители:
 Кирхенштейн, Август Мартынович (1872—1963) — председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР в 1940—1952 годах, академик Академии Наук Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Кирхенштейн, Рудольф Мартынович (1891—1938) — советский разведчик, полковник (1936); брат Августа Кирхенштейна.